

Oroszország 

Tambovka – település az Amuri területen
Tambovka – település az Asztraháni területen
Tambovka – település a Szamarai területen
Tambovka – település a Szaratovi területen

Ukrajna 

 Tambovka – falu a Zaporizzsjai terület Melitopoli járásában
Tambovka – falu a Krími Autonóm Köztársaság Nyizsnyohirszkiji járásában

Lásd még 

 Tambovkai járás